Печварад () — город в медье Баранья в Венгрии. Город занимает площадь 36,03 км2, на которой проживает 4087 жителей.

Юго-западнее города находится искусственное озеро Домбаи.

Население

Города-побратимы

Примечания